Plata ist der Familienname folgender Personen:
 Boots Plata (1943–2011), philippinischer Regisseur
 Federico Álvarez Plata (1916–2003), bolivianischer Politiker und Diplomat
 Gonzalo Plata (* 2000), ecuadorianischer Fußballspieler
 Manitas de Plata (1921–2014), französischer Gitarrist
 Victor Plata (* 1973), US-amerikanischer Triathlet 
 Walter Plata (1925–2005), deutscher Schriftsetzer und Typograf

PLATA ist die Abkürzung für:
 Plataforma Aeroportuaria Teruel, Vermarktungsbezeichnung für den Flughafen Teruel in spanischer Sprache

Sonstiges:
 Plata-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Plata-Passage, Meerenge vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 La Plata (Begriffsklärung)
 Platta (Begriffsklärung)

PLATA